Яня —  река в Псковской области России, приток Плюссы
 Яня —  река в Республике Сербской в составе БиГ, приток Дрины
 Яня — село (ранее город) в Республике Сербской в составе БиГ